Ublick steht für:
 Ublick, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Ublik, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ublick, bis 1938 Buwelno, Vorwerk im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Buwełno, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ublick-See, Gewässer in den Kreisen Johannisburg und Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Ublik Wielki (Nordteil) und Jezioro Ublik Mały (Südteil), Woiwodschaft Ermland Masuren, Polen
 Horst Kullak-Ublick (1924–2016), deutscher Diplomat